Орельяна:
 Франсіско де Орельяна — іспанський конкістадор, першовідкривач Амазонки
 Хуан Прієто де Орельяна — чиновник Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи
 Орельяна — провінція в Еквадорі